Мурашки:
 Мурашки () — канадский телесериал, 1995-1998 гг.
 Мурашки — «гусиная кожа», рудиментарный рефлекс, непроизвольно возникающие небольшие пупырышки у оснований волос на коже.
 Мурашка — муравей, мелкая букашка.

См. также 
 Мурашки по коже